Dit artikel beschrijft de prestaties van voetbalclub Club Brugge in het seizoen 2020/21.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Unibet / Candriam
Sportmerk: Macron

Transfers

Zomer

Winter

Oefenwedstrijden
Hieronder een overzicht van de oefenwedstrijden die Club Brugge in de aanloop naar en tijdens het seizoen 2020/21 zal spelen.

Jupiler Pro League

Reguliere competitie

Wedstrijden

(1): Deze wedstrijd stond oorspronkelijk gepland op 14 februari, maar werd uitgesteld omwille van de onbespeelbaarheid van het veld door de aanhoudende vrieskou.
(2): Deze wedstrijd stond oorspronkelijk gepland op 28 februari, maar werd uitgesteld omwille van te veel besmetting met het SARS-2 Coronavirus bij de spelers van Club Brugge.

Overzicht

Klassement

Champions' play-off

Wedstrijden

Overzicht

Klassement

Beker van België

Europees

UEFA Champions League

Groepsfase

Groep F

UEFA Europa League

Knock-outfase

Externe link
 Officiële website

Club Brugge naar seizoen
Belgische voetbalclub 2020/21